Krępiec peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Krępiec, un village de la voïvodie de Lublin
 Krępiec, un village de la voïvodie de Poméranie